L'Académie d'Angoumois est une société savante du département de la Charente, elle fait la promotion de la culture provinciale dans les lettres et des arts.

Historique 
Le papetier Henri Lacombe crée l'Association culturelle des arts et des lettres d'Angoumois toutefois il projette la création d'une structure plus ambitieuse . Le 18 septembre 1964, l'Académie d'Angoumois est officialisée. Jacques Chardonne est le président d'honneur

Elle comprend 21 membres titulaires élus, auxquels s'ajoutent des membres honoraires.

Un colloque est organisé pour commémorer le cinquantenaire de l'Académie, le 25 octobre 2014.

En 2015, elle intronise trois nouveaux membres dont la docteur ès lettres Rebecca Lenoir.

Membres fondateurs de l'Académie d'Angoumois 

 Denise Bélanger
 Jacques Biget
 Jacques Chardonne
 Odette Comandon
 Mary Cressac
 Maurice Delamain
 Raymond Doussinet
 Henri Fauconnier
 Geneviève Fauconnier
 René Fleurisson
 Simone François-Porché
 Marie Gounin
 René Gounin
 Pierre Jobit
 Pierre Labracherie
 Henri Lacombe
 Edmée de la Rochefoucauld
 Marc Leproux
 Andrée Marik
 Albert Naud
 Roger Noël-Mayer

Notes et références

Annexes

Liens externes 

Société savante en Nouvelle-Aquitaine